Distanziamento sociale – insieme di azioni di natura non farmacologica per il controllo delle infezioni
Distanziamento – proprietà costitutiva del linguaggio umano, consistente nella possibilità di riferirsi al passato o al futuro o ad altri luoghi